Tulisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tulisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,42, long 29,58), 
 Tulisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,44, long 29,83), 
 Tulisaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,41, long 23,45), 
 Tulisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,63, long 26,69), 
 Tulisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,84), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,47, long 28,27), 
 Tulisaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Tulisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,44, long 28,57), 
 Tulisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,40, long 28,70), 
 Tulisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,15, long 29,14), 
 Tulisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,34, long 29,07), 
 Tulisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,17, long 29,51), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,63, long 28,29), 
 Tulisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,19), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,59, long 27,40), 
 Tulisaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,12, long 27,28), 
 Tulisaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,30, long 27,97), 
 Tulisaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 62,77, long 24,04), 
 Tulisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,66, long 25,82), 
 Tulisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,87, long 25,72), 
 Tulisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,88, long 25,28), 
 Tulisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,34, long 25,52), 
 Tulisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,31, long 25,81), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,60, long 26,87), 
 Tulisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,94, long 26,39), 
 Tulisaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 63,93, long 27,72), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,88, long 28,13), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,24, long 26,31), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,38, long 26,45), 
 Tulisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,31, long 28,93), 
 Tulisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,93, long 27,86), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,95, long 28,47), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,01, long 26,96), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,18, long 26,93), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,86, long 26,97), 
 Tulisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,43, long 27,73), 
 Tulisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,00, long 25,09), 
 Tulisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,14, long 25,14), 
 Tulisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,08, long 25,51), 
 Tulisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,14, long 25,82), 

Robotskapade Finlandförgreningar